Kestnerschule steht für folgende Schulen:

 Lotte-Kestner-Schule in Hannover, 1859 als Stadttöchterschule II gegründet, zeitweilig als Mädchenmittelschule I bezeichnet
 Grundschule Kestnerstraße in Hannover, 1888 errichtet, Schulgebäude unter Denkmalschutz
 Kestnerschule in Wetzlar, 2014 aufgelöste Gesamtschule